Gladsaxe, predgrađe Kopenhagena

Općina u Danskoj:
 Gladsaxe (općina), općina u regiji Hovedstaden